Reti televisive della Sicilia del passato
Elenchi delle televisioni locali italiane del passato